Ларив'єр-Арнонкур, Ларив'є́р-Арнонку́р, Ларів'єр-Арнонкур (фр. Larivière-Arnoncourt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна. 
 Ніколаус Арнонкур (, повне ім'я граф Йоганн Ніколаус де ла Фонтен та д'Арнонкур-Унферцагт, ; 6 грудня 1929, Берлін — 5 березня 2016) — австрійський диригент, представник руху автентичного виконавства.